Alyssoides är ett släkte av korsblommiga växter. Alyssoides ingår i familjen korsblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korsblommiga växter
Alyssoides